Кастанаян — фамилия:

 Кастанаян, Елизавета Григорьевна (1910—1991) — советская учёная-археолог.
 Кастанаян, Эммануил Мартынович (1869—1940) — русский и советский ученый и педагог.

См. также 
 Костанян